Shikishima a veces escrito Shiki-shima, puede hacer referencia a uno de los nombres clásicos por el que era conocido Japón o bien:

Personas 
 Shikishima Katsumori (n. 1970), luchador japonés de sumo.

Lugares 
 Shikishima, antigua población de la Prefectura de Yamanashi (Japón) y desde 2004, unida con la ciudad de Kai.
 Shikishima, estación de tren en la Prefectura de Gunma (Japón).

Transporte 
 Shikishima (PLH 31), buque patrulla de la Guardia Costera de Japón.
 Shikishima, antigua clase de acorazados de la Armada Imperial Japonesa.
 Shikishima, nombre comercial que recibe el tren de lujo Serie E001